Nat Ayer (1887-1952),compositeur de musique britannique.
 Théodore Ayer (1905-1974), personnalité politique suisse.
 Sir Alfred Jules Ayer (1910-1989), logicien et éthicien britannique.
 Cyprien Ayer (1825-1884), géographe, romaniste et grammairien suisse, grand-ère du précédent.
 David Ayer (1968-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain.

Ayer est également un toponyme :
 Ayer, commune suisse ;
 Ayer, localité du comté de Middlesex dans le Massachusetts aux États-Unis ;
 Ayer, lieu dit situé sur la commune de Les Bordes-sur-Lez, où se situe le dolmen d'Ayer (datant du néolithique et classé monument historique).
 Ayer Keroh, une ville de l'État de Malacca, en Malaisie.

Ayer est un titre de chanson :
 Ayer, chanson de Luis Miguel, sortie en 1993.

Homonymie de toponyme